

Persone 
Nome
 Günther – modello e cantante svedese
 Gunther – wrestler austriaco
Cognome
 Albert Günther – zoologo tedesco
 Anton Günther – filosofo austriaco 
 Dettlef Günther – slittinista tedesco
 Hans F.K. Günther – antropologo tedesco
 Johann Christian Günther – poeta tedesco
 Karl Günther – attore austriaco
 Matthäus Günther – pittore tedesco
 Maximilian Günther – pilota automobilistico tedesco 
 Per Günther – cestista tedesco
 Sabine Günther – atleta tedesca
 Walter Günther – calciatore tedesco

Altro 
 Guenther – comune della contea di Marathon (Wisconsin, Stati Uniti d'America)
 Günther – nome proprio di persona tedesco maschile